Sezon 2009/2010 Football League Championship (nazywanej również Coca-Cola Football League Championship z powodu sponsora) – szósty sezon rozgrywek ligi pod tą nazwą oraz osiemnasty ogólnie. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2009 roku.

Drużyny 

Po ostatnim sezonie z Championship awansowały do wyższej klasy rozgrywkowej (Premier League) trzy drużyny: Wolverhampton Wanderers (1. miejsce), Birmingham City (2. miejsce) oraz zwycięzca baraży drużyna Burnley (5. miejsce). 

Z ligi zostały relegowane najsłabsze drużyny to jest: Norwich City (22. miejsce), Southampton (23. miejsce), Charlton Athletic (24. miejsce). Te trzy drużyny rozpoczęły sezon 2009/2010 na trzecim poziomie rozgrywkowym to jest w League One.

Tabela

Baraże o awans

Półfinały 

Blackpool wygrało w dwumeczu 6-4.

Cardiff City wygrało po rzutach karnych 4-3.

Finał 

 Blackpool awansowało do Premier League.

Najlepsi strzelcy

Wyniki meczów

Stadiony 

1 Klub ma siedzibę w Walii
2 Stadion ma również miejsca stojące

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii